Zurich Chess Challenge 2016 — міжнародний шаховий круговий турнір, що проходив у швейцарському місті Цюрих з 12 по 15 лютого 2016 року. Переможцем турніру вдруге поспіль став американський шахіст Хікару Накамура, який набравши разом з Віші Анандом однакову кількість очок (по 10½), випередив останнього за рахунок кращого додаткового показника.

Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2774,3).

Регламент турніру 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування проводиться бліц-турнір. Перемога в «нову класику» приносить 2 очка, нічия — 1 очко, перемога в блискавичні шахи приносить 1 очко, нічия — ½ очка. Переможцем турніру стає учасник, який набрав найбільшу кількість очок у загальному заліку.

Розклад змагань 
 12 лютого — урочисте відкриття та турнір з бліцу (19:00 — час Київський);
 13 лютого — 1 тур (16:00); 2 тур (19:00);
 14 лютого — 3 тур (16:00); 4 тур (19:00);
 15 лютого — 5 тур (16:00); бліц (19:00) та урочисте закриття.

Контроль часу 
 40 хвилин та додатково 10 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на лютий 2016 року

Бліц-турнір (жеребкування) 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 4 хвилини + 2 секунди на хід)

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Турнір на chess-news.ru  
  Турнір на ChessPro.ru  
 Онлайн партій турніру на chessdom.com  
 Онлайн партій турніру на chessbomb.com  

Шахові турніри 2016
Шахові змагання у Швейцарії
Лютий 2016